

Patronymes 
Levitine (masculin ; ) ou Levitina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Iouri Levitine (1912-1993), compositeur soviétique
 Irina Levitina (1954-), joueuse d'échecs et de bridge soviétique naturalisée américaine

Patronyme russe